Italische talen zijn een groep van Indo-Europese talen die in het eerste millennium v.Chr. op het Apennijns Schiereiland werden gesproken. Behalve het Latijn zijn zij in de loop van de keizertijd uitgestorven; Faliskisch al in de tijd van de republiek. Alle Romaanse talen hebben zich uit het Latijn ontwikkeld. De Italische talen werden geschreven met diverse Oud-Italische schriften.

Italische talen
 Oskisch-Umbrische talen of Sabellisch
 Oskisch
 Umbrisch
 Umbrisch
 Volscisch
 Aequisch
 Marsisch
 Zuid-Piceens
Faliskisch-Latijn
 Faliskisch
 Latijn
 Romaanse talen
 Catalaans
 Frans
 Galicisch
 Italiaans
 Occitaans
 Portugees
 Roemeens
 Spaans

Oorspronkelijk hadden de Oskisch-Umbrische talen een veel grotere verspreiding dan het Latijn. Omstreeks 400 v.Chr. werden ze gesproken door bijna de helft van de bevolking van het Apennijns Schiereiland, terwijl Latijn niet door veel meer dan 5 % werd gesproken. De rest sprak Etruskisch, Grieks, Messapisch en andere talen.
Door de machtspositie van Rome werd het Latijn echter de dominante taal, die de andere talen geleidelijk aan begon te verdringen.

Gebaseerd op: art. Italus, in NP 5 (1998), klm. 1173-1174.

Zie ook
Lijst van talen van de wereld
Dialect
Italiërs